Дени́с Константи́нович Боя́ринцев () — российский футболист, полузащитник; тренер. В 2004—2005 годах являлся игроком сборной России. Мастер спорта (2003).

Биография 
Воспитанник московской СДЮШОР № 63 «Смена». Первый тренер — Евсеев Владимир Петрович.

Играл в командах «Смена» Москва, МИФИ Москва, «Носта» Новотроицк, «Рубин» Казань, «Спартак» (Москва). Был в списке кандидатов на поездку на чемпионат Европы 2004 года, но не попал в итоговую заявку. Главный тренер сборной Георгий Ярцев выбирал между Бояринцевым и Анюковым, но так как средняя линия была хорошо укомплектована, а в линии обороны были проблемы, то выбор пал на самарского защитника.

После завершения карьеры игрока перешёл на тренерскую работу. В июне 2014 года назначен на должность тренера молодёжной команды московского «Торпедо», а в июле утверждён главным тренером этой команды, сменив перешедшего в тренерский штаб главной команды Михаила Белова. В октябре 2014 года вновь стал тренером молодёжной команды «Торпедо», которую возглавил Валерий Петраков (в ноябре Петраков стал главным тренером основной команды, откуда на пост главного тренера «молодёжки» вернулся Михаил Белов), в сезоне 2014/15 команда участвовала в молодёжном первенстве России. С февраля 2016 года входил в тренерский штаб Белова в «Носте», участвовавшей в Первенстве ПФЛ (группа «Урал-Приволжье»). В сентябре 2017 года был назначен главным тренером ивановского «Текстильщика». По итогам сезона 2017/18 привёл команду к серебряным медалям первенства ПФЛ в группе «Запад», а по итогам следующего сезона — к победе в турнире. В декабре 2019 года покинул пост главного тренера, в январе 2020 года вошёл в тренерский штаб Белова в «КАМАЗе». После отставки главного тренера, случившейся 13 октября 2020 года, отказался возглавить челнинскую команду и покинул клуб. В конце июня 2021 года возглавил «Родину», с которой завоевал путёвку в первый дивизион ФНЛ, выиграв первенство ФНЛ-2 в группе 3 сезона-2021/22. 24 ноября 2022 года стал главным тренером «Новосибирска», с которым подписал контракт сроком на 1,5 года с возможностью продления ещё на один сезон.

13 июня 2020 года получил лицензию категории Pro.

Личная жизнь 
Женился в 2013 году, супруга Динара. Есть сын (род. 2013) и дочь (род. 2014).

Матчи за сборную 
Дебютировал в сборной в 2004 году в неофициальных матчах в Японии против олимпийской сборной этой страны, а также клуба J-лиги «Симидзу С-Палс». Обе игры закончились со счётом 1:1, во втором матче Бояринцев забил гол.

Список матчей за сборную

Достижения

Игрока

Командные 
 «Носта»
 Победитель второго дивизиона ПФЛ: 1999 (зона «Урал»)
 Серебряный призёр второго дивизиона ПФЛ: 1998 (зона «Урал»)

 «Рубин»
 Победитель первого дивизиона ПФЛ: 2002
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2003

 «Спартак»
 Серебряный призёр чемпионата России: 2005, 2006, 2007, 2009
 Финалист Кубка России: 2005/06
 Финалист Суперкубка России: 2006, 2007

 «Торпедо»
 Бронзовый призёр первенства ФНЛ: 2013/14
 Финалист Кубка ФНЛ: 2014

Личные 
 В списке 33 лучших футболистов чемпионата России: № 2 (2003), № 3 (2004)

Тренера 
 Победитель первенства ПФЛ / второго дивизиона ФНЛ: 2018/19 (группа «Запад»), 2021/22 (группа 3)
 Серебряный призёр первенства ПФЛ: 2017/18 (группа «Запад»)
 Лучший тренер группы «Запад» первенства ПФЛ 2018/19
 Лучший тренер группы 3 второго дивизиона ФНЛ 2021/22

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Блог Дениса Бояринцева (архив)

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Смена» Москва
Игроки ФК МИФИ
Игроки ФК «Носта»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Жемчужина-Сочи»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Выпускники МИФИ
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Текстильщик» Иваново
Тренеры ФК «Родина»
Тренеры ФК «Новосибирск»